Поповичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поповичи — деревня в Минском районе.

Россия 
 Поповичи — село в Целинном районе Алтайского края.
 Поповичи — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Поповичи — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Поповичи — деревня в Угличском районе Ярославской области.
Поповичи — до 1965 г. название деревни Латышево в Дзержинском районе Калужской области.

Украина 
 Поповичи — село в Мостисском районе Львовской области.
 Поповичи — село в Ковельском районе Волынской области.

См. также